De Regeringsverklaring 2007 werd afgelegd op 1 maart 2007 in de Nederlandse Tweede Kamer om aan het parlement verantwoording af te leggen over de formatie en de nieuwe voornemens van het kabinet.

Elementen 
In de regeringsverklaring noemde premier Balkenende zes elementen waarop het beleid gebaseerd is:
Allereerst een actieve positie van Nederland in de rest van de wereld. Genoemd wordt zowel de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan als de Millennium Ontwikkelingsdoelen. Ook wordt er een verwijzing gemaakt naar de Europese Grondwet: "Voor verdere Europese samenwerking is het verwerven van draagvlak in onze samenleving nodig," hoewel de Grondwet niet expliciet wordt genoemd.
Ten tweede een "open houding" voor een gezonde economie. Er zal meer geëist worden van de flexibiliteit van werknemers en krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing moet bestreden worden met een grotere arbeidsparticipatie.
Duurzaamheid is het derde belangrijke thema waarin 'groene belastingen' en mogelijke milieusubsidies worden genoemd.
Als vierde pijler geeft Balkenende "sociale samenhang" aan. Het kabinet wil met een "deltaplan" de integratie aanpakken. Alle mensen moeten via onderwijs een plaats in de maatschappij krijgen.
Het vijfde onderdeel is veiligheid, waarin de premier de misdaad met 25% wil terugdringen ten opzichte van 2002. Het gevoel van onveiligheid moet aangepakt worden.
De zesde en laatste pijler is een afgeslankte overheid. In dit kader past dat er een secretaris-generaal is aangesteld om grote aantallen ambtenaren te ontslaan.

Hieropvolgend gaf Balkenende aan een financieel solide beleid te willen voeren met een reductie van de staatsschuld. Verder wordt het accent gelegd op het ontwikkelen van beleid in dialoog met maatschappelijk partners. Ook werd ex-minister van Financiën Gerrit Zalm in het bijzonder bedankt.

Externe link 
Tekst van de regeringsverklaring op Rijksoverheid.nl

Nederlandse politiek in 2007